Mulack ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Mulack (1943–2021), deutsche feministische Theologin und Autorin
 Gunter Mulack (* 1943), deutscher Diplomat
 Oskar Mulack (1859–1925), deutscher Politiker (DVP)
 Wolfgang Mulack (* 1948), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Berlin-Totale: Mulackstraße
 MULAG